Mattias Ritola (né le  à Borlänge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière avec le Borlänge HF en Division 1. Il est choisi en quatrième ronde en  par les Red Wings de Détroit lors du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey. La même année, il signe en Elitserien avec le Leksands IF. Il part en Amérique du Nord en 2007. Il est assigné par les Red Wings aux Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey. Il fait également ses débuts dans la LNH.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Borlänge HF || Division 1 ||25 ||6 ||14 ||20 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Västra Frölunda HC U18 || J18 Allsvenskan ||11 ||4 ||11 ||15 ||35 ||7 ||2 ||7 ||9 ||12
|-
|2003-2004 || Västra Frölunda HC U20 || J20 SuperElit ||24 ||7 ||4 ||11 ||8 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2004-2005 || Frölunda HC U20 || J20 SuperElit ||9 ||2 ||6 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Leksands IF U20 || J20 SuperElit ||18 ||8 ||10 ||18 ||14 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2005-2006 || Leksands IF || Elitserien ||30 ||0 ||3 ||3 ||10 ||8 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2005-2006 || Leksands IF U20 || J20 SuperElit ||14 ||4 ||2 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || IFK Arboga || Allsvenskan ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Leksands IF || Allsvenskan ||23 ||1 ||4 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Leksands IF U20 || J20 SuperElit ||12 ||5 ||7 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Borlänge HF || Division 1 ||11 ||4 ||6 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||72 ||7 ||15 ||22 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||66 ||15 ||27 ||42 ||32 ||8 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||73 ||19 ||23 ||42 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Red Wings de Détroit || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || Admirals de Norfolk || LAH || 17|| 9|| 18|| 27|| 8|| 4||1 || 4|| 5|| 0
|-
|2010-2011 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 31|| 4|| 4|| 8|| 11|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien || 35|| 7|| 13|| 20|| 30|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 50|| 11|| 13|| 24|| 12|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 38|| 7|| 11|| 18|| 26|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2014-2015 || MODO Hockey || SHL || 10|| 2|| 2|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Leksands IF || SHL || 42|| 10|| 22|| 32|| 18|| 3|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
|2015-2016 || Skellefteå AIK || SHL || 33|| 9|| 23|| 32|| 16|| 16|| 5|| 8|| 13|| 10
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 27|| 4|| 13|| 17|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Leksands IF|| SHL || 16|| 1|| 6|| 7|| 6  || 6 || 3 || 1 || 4 || 4 	
|-
|2017-2018 || Leksands IF|| Allsvenskan || 47 || 16 || 17 || 33 || 30 || 10 || 1 || 3 || 4 || 4 
|-
|2018-2019 || Leksands IF|| Allsvenskan || 11 || 2 || 7 || 9 || 0 || 10 || 3 || 8 || 11 || 14
|-
|2019-2020 || Leksands IF|| SHL || 47 || 8|| 9|| 17|| 42 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Leksands IF|| SHL || 23 || 5 || 7 || 12 || 4 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 

|324|| 60 || 109 || 169 || 176 || 50 || 12 || 17 || 29 || 32

|228||50||83||133||152||12||1||6||7||0

| 2005 ||  Suède -18 ans || Championnat du monde 18 ans || 7|| 1|| 3|| 4|| 8|| -3||  Médaille de bronze
|-
| 2006 ||  Suède -20 ans || Championnat du monde junior || 6|| 2|| 2|| 4|| 4|| +2|| Cinquième place
|-
|2015-2016 || Skellefteå AIK || Ligue des champions || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| Quart de finale
|-
| 2016||  || Championnat du monde || 8|| 0 || 1 || 1 || 2|| -5|| Sixième place
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || Ligue des champions || 8|| 0|| 3|| 3|| 4|| 0|| Demi-finale
|-
|2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || Coupe de Suisse || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || Quart de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Borlänge
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Leksands IF
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du MODO hockey
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du HC Fribourg-Gottéron